Nesameletidae är en familj av dagsländor. Nesameletidae ingår i ordningen dagsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nesameletidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Nesameletidae